Фінал Кубка Іспанії з футболу 1995 — футбольний матч, що відбувся 24 та 27 червня 1995 року. У ньому визначився 93-й переможець кубка Іспанії.

Проведення матчу
Через складні погодні умови, затяжний дощ та град матч було перервано на 79 хвилині. Було увалене рішення дограти матч 27 червня 1995 з 79 хвилини на тому ж стадіоні та за участі того ж судді.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1995 у футболі
1995 в іспанському спорті